

Вулиця Черняховського — вулиця в Бердичеві.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Бердянську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Бориспіль.
 Вулиця Черняховського — вулиця у Вознесенську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Гостомелі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Дебальцевому.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Жовтих Водах.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Золотоноші.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Зугресі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Калуші.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Керчі.
 Вулиця Черняховського — вулиця у Києві.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Коростені.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Краматорську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Краснодоні.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Луганську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Макіївці, Гірницький район.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Макіївці, Радянський район.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Марганці.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Нікополі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Новомосковську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Одесі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Олександрії.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Первомайську Луганської області.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Перевальськ.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Смілі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Умані.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Харкові.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Чернігові.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Чернівцях.

Колишні назви:
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Івахнівка у місті Білопілля.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Симона Петлюри у Броварах.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Героя України Бринжали у місті Васильків.
 Вулиця Черняховського — розділена на вулиці Олексія Миргородського у місті Вінниця.
 Вулиця Черняховського — колишня назва Армійської вулиці у Виноградові.
 Вулиця Черняховського — розділена на вулиці Чуднівську та Леха Качинського у Житомирі.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Збараж.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Медова у місті Знам'янка.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Бучанська у місті Ізюм.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного у Кам'янському.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Пламеницьких у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Володимира Осіюка у місті Ковель.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у місті Козятин.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у смт. Королево.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Героїв полку Азов у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Гімназійної у місті Луцьк.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Героїв Азовсталі у місті Марганець.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Добровольців у місті Ніжин.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Олександра Марчука у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Трипільська у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Василя Лісового у місті Обухів.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Ташанська у місті Переяслав.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Чорноморська у місті Подільськ.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Володимира Луценка у місті Полонне.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Івана Миколайчука у місті Радомишль.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Перший Промінь в Рівному.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Олексія Береста у місті Рожище.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Коновальця у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Братів Кричевських у місті Суми.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Героїв Крут у Тернополі.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Марії Примаченко у Хмельницькому.
 Вулиця Черняховського — колишня назва вулиці Д. Черкаського у місті Шпола.

вулиця Черняховського — вулиця в Балашисі.
 Вулиця Черняховського — вулиця у Видному.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Владивостоці.
 Вулиця Черняховського — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Дзержинську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Домодєдові.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Каменську-Уральському.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Коломні.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Кургані.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Курську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Магнітогорську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Москві.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Петрозаводську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Смоленську.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Ставрополі.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Хімках.
 Вулиця Черняховського — вулиця в Хотькові.

Див. також 
 Черняховський
 Провулок Черняховського
 Вулиця Черніховського
 Вулиця Черняхівського
 Черняхівська вулиця

Вулиці, названі на честь людей